Montería kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Montería (departementshuvudort), Córdoba, 
 Montería (kommun), Córdoba, 

Robotskapade Colombiaförgreningar